Армор:
 Армор, Дженнер (1936—2001) — государственный деятель Доминики, и. о. президента Доминики (1979—1980).
 Армор, Филип Дэнфорт (1832—1901) — американский предприниматель и изобретатель.
 (774) Армор — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.
 Армор групп — российское автомобилестроительное предприятие.